

Pessoas 
Amador Bueno da Ribeira - conhecido como Amador Bueno, o Aclamado, foi um bandeirante.
Amador Bueno, o Moço - foi um bandeirante.
Amador Bueno da Veiga - foi um sertanista.

Localidades
Amador Bueno (Itapevi) - um bairro da cidade de Itapevi.
Estação Amador Bueno - uma estação ferroviária do município de Itapevi.

Desambiguação